Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 1987/88 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 1987/88 mindestens eine Partie gespielt haben.

Allgemeines 

Die 8 Vereine setzten zwischen 10 und 13 Spielern ein. Insgesamt kamen 88 Spieler zum Einsatz, von denen 35 alle Wettkämpfe bestritten.
Mit den Isländern Arnthor Einarsson und Julius Fridjonsson (beide Malmö SS), dem Engländer Simon Webb, dem Waliser Emmanuel Rayner (beide Wasa SK) und dem Peruaner Victor Vilchez (SK Rockaden Stockholm) kamen insgesamt fünf Ausländer zum Einsatz.

Punktbester Spieler war Ferdinand Hellers (Wasa SK) mit 5,5 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Carl-Magnus Björk (SK Rockaden Stockholm), Thorbjörn Glimbrandt und Ingemar Svensk (beide Upsala ASS). Mit Karl Johan Moberg (SS Manhem), Lars-Inge Hedlund und Erik Lundin erzielten drei Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Moberg und Hedlund wurden je zweimal eingesetzt, Lundin einmal.

Ältester Spieler der Saison war der bei Wasa SK spielende Erik Lundin (1904–1988), jüngste Spieler die 1970 geborenen Peter Laveryd (Schack 08 Norrköping) und Magnus Eriksson (Limhamns SK).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1987); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1987), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1987; ENG = England, ISL = Island, PER = Peru, SWE = Schweden, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Malmö Schacksällskap

Schack 08

Wasa SK

Schacksällskapet Manhem

Upsala ASS

SK Kamraterna

Limhamns SK

SK Rockaden Stockholm

Anmerkungen 
 Die Elitserien 1987/88 wurde nicht elo-gewertet, so dass die Angaben über Elo-Leistungen und Normen rein informativen Charakter haben.

Weblinks 
 Ergebnisse der 1. und 2. Runde (PDF-Datei; 6,28 MB) in Tidskrift för Schack 9/1987, S. 332f. (schwedisch)
 Ergebnisse der 3. Runde (PDF-Datei; 6,25 MB) in Tidskrift för Schack 10/1987, S. 360ff. (schwedisch)
 Ergebnisse der 4. und 5. Runde (PDF-Datei; 6,21 MB) in Tidskrift för Schack 2/1988, S. 80ff. (schwedisch)
 Ergebnisse der 6. und 7. Runde und Endstand (PDF; 6,5 MB) in Tidskrift för Schack 3/1988, S. 105ff. (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1987
Schach 1988